Buddies steht für:

 Buddies (1985), US-amerikanischer Film von Arthur Bressan
 Buddies (2012), brasilianischer Film von Marcelo Galvão
 Buddies (Fernsehserie), US-amerikanische Fernsehserie (1996)
 Buddies, Originaltitel des australischen Films Buddies – Zwei knallharte Typen von Arch Nicholson (1983) 
 Buddies – Leben auf der Überholspur, deutscher Film von Roland Suso Richter (1996)